Simpsons peut reférer à :
 La série télévisée d'animation Les Simpson
 La chaîne de magasins Simpsons absorbée par la Compagnie de la Baie d'Hudson dans sa chaîne La Baie